Kornew ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Kornew (* 1948), sowjetischer Musiker und Dirigent 
 Walentin Michailowitsch Kornew (1942–2016), russischer Sportschütze 

Kornew  steht für:
 (21643) Kornew, Asteroid des Hauptgürtels